El término quetzal puede referirse a:

 Pharomachrus, un género de aves de América Central. Originalmente, la palabra quetzal se aplicaba únicamente para el quetzal resplandeciente, Pharomachrus mocinno, especie de cola larga de Centroamérica. En el siglo XXI también nombra a todas aquellas especies del género Pharomachrus y Euptilotis, entre ellas las siguientes:
 Pharomachrus fulgidus;
 Pharomachrus mocinno;
 Pharomachrus pavoninus;
 Euptilotis neoxenus.
No confundir al ave quetzal con Quetzalcóatl (dios del viento o Serpiente Emplumada).
 Quetzal, moneda oficial de Guatemala.
 El Quetzal, municipio de Guatemala.
 Puerto Quetzal, principal puerto del Pacífico en Guatemala.
 La Ruta Quetzal, un programa de divulgación cultural para jóvenes que incluye diferentes expediciones por Iberoamérica.
 Parque nacional Los Quetzales, un área de conservación natural ubicado en Costa Rica. Ave de los 1000 cantos.

Enlaces externos